Куп УЕФА 1990/91.  је била 20. сезона такмичења под окриљем УЕФЕ у ком су наступали клубови из најјаче лиге сваке европске земље који се нису пласирали у Куп европских шампиона и Куп победника купова.

Такмичење је почело 18. септембра 1990. и завршило се финалним двомечом одиграним 8. и 22. маја 1991.

Учествовала су 64 клуба из 32 националног савеза. Ова сезона је такође обележена повратком енглеских клубова после петогодишњег одсуства услед забране коју су добили након Хејселске трагедије у мају 1985, ипак учестововао је само једна енглески клуб.

Прво коло 
Прве утакмице су игране од 18. до 20. септембра, а реванш утакмице 2/3. октобра 1990.

|}

Друго коло 
Прве утакмице су игране 23/24. октобра, а реванш утакмице од 6. до 8. новембра 1990.

|}

Треће коло 
Прве утакмице су игране 28. новембра, а реванш утакмице 11/12. децембра 1990.

|}

Четвртфинале 
Прве утакмице су игране 6. марта, а реванш утакмице 20. марта 1991.

|}

Полуфинале 
Прве утакмице су игране 10. априла, а реванш утакмице 24. априла 1991.

|}

Финале

Прва утакмица

Друга утакмица

Види још 
 Лига шампиона 1990/91.
 Куп победника купова 1990/91.

Референце

Спољашње везе 

 Сезона 1990/91. на сајту УЕФА

Сезоне Купа УЕФА
Сезона 1990/91. у УЕФА такмичењима